La Coupe de Belgique de basket-ball 2021-2022 est la  de la Coupe de Belgique, également dénommée EuroMillions Basketball Cup, pour des raisons de sponsoring avec la lotterie nationale EuroMillions. La phase finale oppose 32 équipes professionnelles et amatrices belges sous forme d'un tournoi à élimination directe et se déroule d'octobre 2021 à mars 2022.

Calendrier

Résultats

Seizièmes de finale 
Les 22 équipes de TDM 1 et de TDM 2 qualifiées du tour préliminaire, ainsi que les dix équipes belges de la BNXT League participent aux seizièmes de finale. Ce tour se joue entre le  et . Le tirage de ce tour est annoncé le  par la Pro Basketball League.

Huitièmes de finale 
Ce tour se dispute entre le  et le . Le tirage de ce tour est annoncé le  par la Pro Basketball League.

Quarts de finale 
Contrairement au tours précédent, les matches de quarts de finale se jouent en aller-retour. Les matches de ce tour initialement prévus le  et  sont reportés par la Pro Basketball League au week-end du  en raison de nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement belge. Les matchs entre Filou Oostende et Belfius Mons-Hainaut sont décalés au  et  à cause de la participation de Filou Oostende à la Ligue des Champions. Le tirage de ce tour est annoncé le  par la Pro Basketball League. À partir des quarts de finale le tournoi se joue selon un tableau prédéfini.

Matches aller

Matches retour

Demi-finales 
Ce tour se dispute entre le  et .

Matches aller

Matches retour

Finale 
La finale entre Hubo Limburg United et Filou Oostende a lieu le  à Forest National.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe de Belgique de basket-ball

Liens externes 

2021-2022
Coupe M
Basket-ball M